Mestergyilkos
 Mestergyilkos (1972) amerikai film, Michael Winner rendezésben
A mestergyilkos
 A mestergyilkos (2011) amerikai film, Teddy Chan rendezésben